Ио́сиф Доце́нко:
 Доценко, Иосиф Максимович (1865—1917) — крестьянин, член IV Государственной думы от Харьковской губернии.
 Доценко, Иосиф Трофимович (1916—1943) — Герой Советского Союза.